Mühren (Muhren) kan verwijzen naar:

Mühren
 Arnold Mühren (doorverwijspagina)
 Arnold Mühren (The Cats) (1944), Nederlands bassist, songwriter en muziekproducent
 Arnold Mühren (voetballer) (1951), Nederlands voetballer
 Gerrie Mühren (1946-2013), Nederlands voetballer
 Jan Mühren, Nederlands zanger
 Robert Mühren (1989), Nederlands voetballer

 Muhren
 Bianca Muhren, Nederlands schaker